Träff i helfigur kan syfta på:

 Träff i helfigur (roman) – en kriminalroman av Stieg Trenter från 1948
 Träff i helfigur (TV-serie) – en TV-serie baserad på Trenters roman från 1987